Bashir Al-Hashimi (1961-), informaticien et professeur britannique.
 Nadia Hashimi (1977-), pédiatre et écrivaine américaine.
 Reem Al Hashimi (1978-), femme politique émiratie.